Макси́мово — топоним в России:

Башкортостан 
 Максимово — село в Янаульском районе.

Владимирская область 
 Максимово — деревня в Меленковском районе.

Вологодская область 
Бабаевский район
 Максимово — деревня в Санинском сельском поселении.

Белозерский район
 Максимово — деревня в Гулинском сельском поселении.
 Максимово — деревня в Шольском сельском поселении.

Вашкинский район
 Максимово — деревня в Пиксимовском сельском поселении.

Грязовецкий район
 Максимово — деревня в Ростиловском муниципальном образовании.
 Максимово — деревня в Сидоровском муниципальном образовании.

Воронежская область 
 Максимово — хутор в Павловском районе.

Ивановская область 
 Максимово — деревня в Савинском районе.
 Максимово — деревня в Южском районе.

Иркутская область 
 Максимово — деревня в Усть-Кутском районе.

Калужская область 
 Максимово — деревня в Спас-Деменском районе.
 Максимово — деревня в Ферзиковском районе.

Кемеровская область 
 Максимово — деревня в Крапивинском районе.

Кировская область 
 Максимово — деревня в Афанасьевском районе.

Костромская область 
 Максимово — деревня в Вохомском районе.
 Максимово — деревня в Галичском районе.

Курганская область 
 Максимово — деревня в Далматовском районе.

Ленинградская область 
 Максимово — деревня в Бокситогорском районе.

Московская область 
 Максимово — деревня в городском округе Лотошино.

Нижегородская область 
 Максимово — деревня в Ковернинском районе.

Псковская область 
 Максимово — деревня в Великолукском районе.
 Максимово — деревня в Новосокольническом районе.

Смоленская область 
 Максимово — железнодорожная станция в Сафоновском районе.
 Максимово — деревня в Сафоновском районе.
 Максимово — деревня в Демидовском районе.

Тверская область 
 Максимово — деревня в Кесовогорском районе.
 Максимово — деревня в Старицком районе.

Удмуртия 
 Максимово — деревня в Воткинском районе.

Ярославская область 
 Максимово — деревня в Большесельском районе.
 Максимово — деревня в Даниловском районе.

См. также 
 2-е Максимово